Dans la mythologie grecque, Damysos, fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre), est réputé comme le plus rapide des Géants. Il est tué lors de la Gigantomachie et son corps enseveli à Pallène.

Selon Ptolémée Héphaistion, repris par Photios, dans un lieu secret, Thétis soumet aux flammes, ses six premiers enfants qu'elle a conçus avec Pélée, pour les rendre invulnérables. Tous périssent puis, à la naissance d'Achille, sa mère le place au-dessus d'un brasier, mais le père le découvre et le sauve des flammes. Son fils ressort tout de même avec un pied brûlé et Pélée le confie à Chiron qui exhume le corps de Damysos pour extraire de son pied, son astragale, source de sa rapidité, et ainsi le placer dans le talon d'Achille.

Sources 

  (190).
 Ptolémée Héphaistion, Nouvelle Histoire (Bk6).

Géant grec
Progéniture de Gaïa